Reifferscheid (Ahrweiler), plaats in het Duitse district Ahrweiler, deelstaat Rijnland-Palts.
 Reifferscheid (Hellenthal), plaats in de Duitse gemeente Hellenthal, deelstaat Noordrijn-Westfalen.